Люди:
 Литров, Йозеф Иоганн (Иосиф Андреевич, 1781—1840) — австрийский астроном, директор Венской обсерватории с 1819 по 1840, первый профессор астрономии Казанского университета.
 Литров, Карл Людвиг (1811—1877) — сын И. И. Литрова, австрийский астроном, директор Венской обсерватории в 1842—1877.
 Литров, Генрих (1820—1895) — сын И. И. Литрова, австрийский картограф.
 Литров, Леа фон (1856—1925) — австрийская художница-импрессионист.

Разное:
 Литтров (лунный кратер) на Луне.
 Литров — мыс на острове Западный Шпицберген.